Lopesiodinia är ett släkte av tvåvingar. Lopesiodinia ingår i familjen tickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tickflugor
Lopesiodinia